Сочи има више значења:

 Сочи
 Сочи (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Сочи (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Сочи (Штефан чел Маре), насеље у округу Њамц у Румунији
 Сочи (Борка), насеље у округу Њамц у Румунији
 Сочи (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Сочи (Урике), насеље у Мексику
 Сочи (Арецо), насеље у Италији
 Сочи (река)